Der CONCACAF-Nations-Cup 1963 war die erste Ausspielung einer Kontinentalmeisterschaft im Fußball für Nord-, Mittelamerika und die Karibik und fand vom 23. März bis 7. April in El Salvador statt. Gespielt wurde in San Salvador im Estadio Flor Blanca (35.000) und in Santa Ana im Estadio Oscar Quiteño (15.000). Die neun Teilnehmer wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, die beiden Bestplatzierten zogen in die 2. Gruppenphase ein, wo in einer einfachen Runde Jeder gegen Jeden der erste CONCACAF-Meister ermittelt wurde.

Qualifikation 
Alle Spiele fanden in Kingston (Jamaika) im Rahmen des "SEAGA-Cups" statt. Ob die Spiele Jamaicas bei diesem Turnier ebenfalls der Qualifikation für den Nations-Cup dienten, ist nicht bekannt.

|}

Vorrunde

Gruppe A 
Alle Spiele dieser Gruppe fanden in San Salvador statt.

|}

|}

Gruppe B 
Alle Spiele dieser Gruppe fanden in Santa Ana statt.

|}

|}

Finalrunde 
Alle Spiele fanden in San Salvador statt.

|}

|}

Beste Torschützen

Weblinks 
 Spieldetails zum Turnier 1963 auf rsssf.com

Nations Cup 1963
Fußball (El Salvador)
Fußballveranstaltung 1963
Sportveranstaltung in San Salvador
Santa Ana (El Salvador)